Пеля́ґія (, [pɛˈlaɡʲa]) — село в Польщі, у гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства.

У 1975—1998 роках село належало до Серадзького воєводства.

Примітки 

Села Ласького повіту